Niemcy:
 Hundeshagen – dzielnica Leinefelde-Worbis

Osoby:
 Johann Christian Hundeshagen – niemiecki naukowiec
 Karl Bernhard Hundeshagen – niemiecki teolog